Битва при Манцикерте:
 Осада Манцикерта (1054) — безуспешная осада турками-сельджуками византийского Манзикерта.
 Битва при Манцикерте (1071) — победа турок-сельджуков над Византией.
 Битва при Манцикерте (1915) — победа российской армии над османской армией.